Кинан ап Клидно () (VI век— VII век) — король  (современного Эдинбурга) из Стратклайдской династии в VII веке.

Биография 
Кинан ап Клидно был младшим сыном короля Клидно, поэтому после его смерти королём Дин-Эйдина стал брат Кинана, Минидог.

В это время перед Гододином возникла опасность вторжения Этельфрита, короля Берниции. Была создана бриттская коалиция, в которою вошли Минидог и Кинан из Дин-Эйдина, Коледог из Гододина и другие. Бритты смогли собрать около 300 человек, в то время как у Берниции армия насчитывалась в несколько тысяч. Две стороны сошлись в битве при Катраете, где бритты смогли разбить полчища англосаксов и обратить их в бегство. Неизвестно, выжил ли в этой битве король Дин-Эйдина Минидог, согласно легенде, тогда в живых остались три бритта, одним из которых был Кинан.

После смерти Минидога Кинан стал королём Дин-Эйдина. О его правлении подробно ничего не известно. Возможно, Кинану наследовал его племянник Думнагуал. Считается что в период 638—645 годов Нортумбрия уже захватила Гододин, и таким образом Дин-Эйдин стал граничить с англосаксами.

Предполагается, что Кинан стал прототипом Рыцаря Круглого стола  у Томаса Мэлори.

Литература 
 Rachel Bromwich (gol.), Trioedd Ynys Prydein (Caerdydd, 1978; argraffiad newydd diwygiedig, 1991)
 Ifor Williams (gol.), Canu Aneirin (Caerdydd, 1958)
 Chris Lowe, Angels, Fools and Tyrants: Britons and Saxons in Southern Scotland (Canongate Books and Historic Scotland, 1999)

Ссылки 
 Кинан ап Клидно
 Mynyddog Mwynfawr, King of Din-Eitin  

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Правители Европы VII века